Bass Culture peut faire référence à :

Titre d'œuvre 
 Bass Culture : album de reggae de Linton Kwesi Johnson.
 Bass Culture : livre sur l'histoire du reggae de Lloyd Bradley (dont le titre est tiré de l'album éponyme).

Voir aussi 
 
 

Homonymie de titre